Esteni Estatili o Estaci Estacili, cap dels lucans 
 Luci Estacili, cavaller romà
 Estacili (pompeià), jove romà pompeià

Tit Estacili Taure, el nom complet d'una línia de senadors romans:
 Tit Estacili Taure (cònsol l'any 11), magistrat romà i cònsol l'any 11 EC
 Tit Estacili Sisenna Taure, magistrat romà i cònsol l'any 16 EC